Molsbach ist der Name folgender Gewässer:

 Molsbach (Happurger Bach), linker Zufluss des Happurger Bachs (zur Pegnitz) in Förrenbach, Gemeinde Happurg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Molsbach (Ohlebach), linker Zufluss des dort noch Pferdsbach genannten Ohlebachs vor Groß-Umstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Molzbach, Stadtteil von Hünfeld, Landkreis Fulda, Hessen